Kapeller steht für:

 Kapeller, ein Adelsgeschlecht im Land ob der Enns

Kapeller ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Kapeller (* 1956 in Graz), österreichischer Architekt in Los Angeles USA
 Helmut Kapeller (* 1950), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Johannes Preiser-Kapeller (* 1977), österreichischer Byzantinist
 Josef Anton Kapeller (1761–1806), Maler, Lithograph und Verleger
 Norbert Kapeller (* 1970), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Olga Antonowna Kapeller (1892–1975), sowjetische Botanikerin
 Regine Kapeller-Adler (1900–1991), österreichisch-britische Biochemikerin und Pharmakologin